Deze lijst vermeldt alle afleveringen van de krimiserie Der Alte. De genoemde eerste uitzending was op de Duitse televisie.

Der Alte, lijst van alle afleveringen